

Ambito lavorativo 
 Park ranger – custode, guardiaparchi o guardia forestale dei parchi nazionali degli Stati Uniti
 National Park Service Ranger, impiegato del U.S. National Park Service
 Ranger of Windsor Great Park

Forze armate 
 Ranger – militare specializzato nell'esplorazione in operazioni speciali
 75th Ranger Regiment – reggimento d'élite del United States Army Special Operations
 Ranger, qualifica degli appartenenti al 4º Reggimento alpini paracadutisti
 Irish Army Ranger Wing – corpo d'élite delle Irish Defence Forces.

Forze di polizia
 Texas Ranger Division – forza di polizia dello stato del Texas.

Veicoli 
 Ford Ranger – pickup compatto
 Ford F-Series allestimento Ranger – pickup fullsize
 Edsel allestimento Ranger – berlina 1957-1960
 GM Ranger – coupé 1968-1978
 Ferves Ranger
 Polaris Ranger – serie di veicoli offroad
 Cadillac Gage Ranger – camion militare blindato
 Hino Ranger – camion giapponese

Giochi 
 Ranger – Classe del gioco di ruolo Dungeons & Dragons
 Pokémon Ranger – videogioco della serie Pokémon
 Ranger – tipologia di attrazione per luna park e parchi tematici
 Ranger (Rohan Blood Feud) – Classe del gioco Online Rohan Blood Feud

Geografia 
 Ranger – città della Georgia (Stati Uniti)
 Ranger – città del Texas (Stati Uniti)
 Ranger – città della Virginia Occidentale (Stati Uniti)

Altro 
 Programma Ranger – serie di missioni spaziali degli Stati Uniti

Pagine correlate
Rangers